

Persone
 Alessandro Luzio – giornalista, storico e archivista italiano
 Gabriella Di Luzio – attrice italiana
 Gennaro Luzio – cantante italiano
 Gennarino Luzio – cantante italiano

Pagine correlate
Luzi
Luzzi (disambigua)
Lucio